Опе́рення — багатозначний термін.
 Оперення — пір'яний покрив птахів.
 Оперення — аеродинамічні поверхні літального апарата, які, зазвичай, служать для стабілізації польоту та управління ним.
 Оперення стріли — стабілізатор польоту стріли.